Akram ist der Familienname folgender Personen:

 Abia Akram (* 1985), pakistanische Behindertenrechtsaktivistin
 Assem Akram (* 1965), afghanischer Historiker und Schriftsteller
 Barmak Akram (* 1966), afghanischer Künstler 
 Muhammad Akram (* 1971), pakistanischer Ruderer
 Nasch'at Akram (* 1984), irakischer Fußballspieler
 Omar Akram, afghanisch-US-amerikanischer Pianist und New-Age-Musiker
 Wasim Akram (* 1966), pakistanischer Cricketspieler
 Yasmine Akram (* 1982), irische Schauspielerin, Theaterautorin und Komikerin

Siehe auch:

 Agram